Населені пункти в Чехії:

 Горжиці (Пельгржимов)
 Горжиці (Їчін)